Dwayne est un prénom d'origine gaélique

Patronymie 

 Paul Dwayne (né en 1964), chanteur canadien